Svetovni pokal v smučarskih skokih 2004 je petindvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

2004 v športu
2004